Benátky nad Jizerou, città del distretto di Mladá Boleslav, in Boemia Centrale
Benátky, comune del distretto di Hradec Králové, nell'omonima regione
Benátky, comune del distretto di Svitavy, nella regione di Pardubice

Altri progetti